Vogue Athens Open 2009 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых кортах с покрытием типа хард в столице Греции - в Афинах. 

Соревнования проводились 28 сентября - 4 октября.

Первым номером посева в одиночном турнире стала  Петра Квитова ( № 55 в мире на тот момент ).

Ход турнира

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Vogue Athens Open
 Цикл женских турниров ITF 2009
 Портал: Теннис

Греция
Теннис
Сентябрь 2009 года
Октябрь 2009 года
2009